Andrea Rovatti – cestista italiano
Giovanni Rovatti – calciatore italiano
Pier Aldo Rovatti – docente e filosofo italiano
Renzo Rovatti – dirigente sportivo e calciatore italiano
Riccardo Rovatti – attore e doppiatore italiano